Карл Георг Брандт (; 5 ноября 1898,  под Бригом, Германская империя — 16 февраля 1945, Позен) — унтерштурмфюрер СС, начальник отдела по делам евреев в ведомстве командира полиции безопасности и СД в Варшаве.

Биография 
Карл Георг Брандт родился 5 ноября 1898 года. В годы национал-социализма в качестве секретаря уголовной полиции служил в Билефельде. 1 мая 1937 года вступил в НСДАП (билет № 5840483). После начала Второй мировой войны был откомандирован в Варшаву в ведомство командира полиции безопасности и СД, где сначала служил в отделе III, а с 1941 года в отделе IV (гестапо). В гестапо в Варшаве возглавил отдел по еврейским делам (IV B4). Летом 1942 года служил в зондеркоманде по переселению, принадлежавшей к полиции безопасности. 19 августа 1942 года гестаповцы под руководством Брандта расстреляли 108 мужчин и женщин, находившихся в  в Отвоцке. 

Брандт в значительной степени был задействован в депортации варшавских евреев. По словам выживших свидетелей, Брандта очень боялись в Варшавском гетто и считали садистом. Говорят, что там он участвовал в селекциях, в которых он отбирал нетрудоспособных еврейских мужчин для депортации в лагерь смерти Треблинка, а так называемых пригодных для труда распределял на принудительные работы. Во время облав в Варшавском гетто и конвоирования групп евреев к печально известному умшлагплац он, как говорят, был причастен к убийствам.

16 февраля 1945 года Брандт погиб во время битвы за Позен.

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники